A Fase de Grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2014 foi disputada entre 25 de fevereiro e 23 de abril. Um total de 32 times participaram desta fase.

Sorteio 
O sorteio para esta fase foi realizado em 10 de dezembro de 2013, 16:00 (UTC+8) na sede da AFC em Kuala Lumpur na Malásia. Os 32 times foram sorteados em oito grupos com quatro times cada. Times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo.

Os 32 times a seguir (16 da Ásia Ocidental e 16 da Ásia Oriental) entraram no sorteio, que inclui 28 times que se classificaram automaticamente para esta fase e os quatro vencedores da rodada de qualificação que não eram conhecidos na época do sorteio:

Ásia Ocidental (Grupos A–D)
  Esteghlal
  Sepahan
  Tractor Sazi
  Foolad
  Al-Fateh
  Al-Ittihad
  Al-Hilal
  Al-Shabab
  Al-Ain
  Al-Ahli
  Al-Jazira
  Al-Sadd
  Al-Rayyan
  Bunyodkor
 Vencedor play-off Ásia Ocidental 1:  Al Jaish
 Vencedor play-off Ásia Ocidental 2:  Lekhwiya

Ásia Oriental (Grupos E–H)
  Sanfrecce Hiroshima
  Yokohama F. Marinos
  Kawasaki Frontale
  Cerezo Osaka
  Pohang Steelers
  Ulsan Hyundai
  Jeonbuk Hyundai Motors
  FC Seoul
 
  Guizhou Renhe
  Shandong Luneng Taishan
  Western Sydney Wanderers
  Central Coast Mariners
  Buriram United
 Vencedor play-off Ásia Oriental 1:  Beijing Guoan
 Vencedor play-off Ásia Oriental 2:  Melbourne Victory

Grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2014
 Liga dos Campeões da AFC de 2014 – Rodadas de Qualificação
 Liga dos Campeões da AFC de 2014 – Fase Final

Ligações externas 
 

Liga dos Campeões da AFC
2014 no futebol